Santa Sede puede referirse a:

 la Santa Sede de Roma; 
 la Santa Sede de Echmiadzin;
 la Santa Sede de Cilicia;
 la Santa Sede de Maguncia, título honorífico de la Diócesis de Maguncia.